SOV kan syfta på:

 Subjekt–objekt–verb, en typ av ordföljd, se Subjekt–objekt–verb-språk
 Svenska Odlingens Vänner, en estlandssvensk kulturförening.